Zăpodia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zăpodia (Colonești), Dorf im Kreis Bacău
 Zăpodia (Traian), Dorf im Kreis Bacău
 Zăpodia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău